Come erba limone, erba cedrina, erba cedronella, erba citronella, erba limona, erba limoncina o erba cedrata, sono note alcune piante:
Cymbopogon citratus, da cui si ricava l'olio di citronella
Cymbopogon nardus
Aloysia citrodora
Melissa officinalis
Con il nome di cedronella è comunemente nota la farfalla
Gonepteryx_rhamni